Birkir Kristinsson, né le  à Vestmannaeyjar en Islande, est un footballeur international islandais actif de 1983 à 2005 au poste de gardien de but. 

Il compte 74 sélections en équipe nationale entre 1988 et 2004.

Biographie

Carrière de joueur 
Birkir Kristinsson a commencé sa carrière de joueurs avec l'équipe IBV de la ville de Vestmannaeyjar. Il a également porté les couleurs des équipes des  villes de Vopnafjordur (Einherji), Akureyri (IA) et Fram en Iceland avant de rejoindre le club norvégien de SK Brann en 1996. Après un passage dans le club britannique de Birmingham City, il est retourné en Suède dans le club de IFK Norrköping avant de revenir en Angleterre aux Bolton Wanderers et de partir pour le club autrichien de Lustenau. Il a ensuite retrouvé le club d'IBV avec lequel il a commencé sa carrière avant de rejoindre le club de Stoke City en 2000.

Équipe nationale 
Birkir Kristinsson est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Siegfried Held pour un match amical face aux Pays-Bas le  (défaite 1-0). À ses 40 ans, il a eu sa dernière sélection, contre l'Italie à Reykjavik le , où l'Islande a battu l'Italie 2 à 0. Il est remplacé à la  par Árni Gautur Arason.

Il compte 74 sélections avec l'équipe d'Islande entre 1988 et 2004.

Palmarès

En club 
 Avec l'ÍA Akranes :
 Vainqueur de la Coupe d'Islande en 1986

 Avec le Fram Reykjavik :
 Champion d'Islande en 1988 et 1990
 Vainqueur de la Coupe d'Islande en 1989

Statistiques

Statistiques en club

Références

Liens externes 
 

Footballeur international islandais
Joueur du KA Akureyri
Joueur de l'IA Akranes
Joueur du Fram Reykjavik
Joueur du SK Brann
Joueur de l'IFK Norrköping
Gardien de but du Bolton Wanderers FC
Joueur de l'ÍB Vestmannaeyja
Joueur de l'Austria Lustenau
Gardien de but du Stoke City FC
Gardien de but au football
Naissance en août 1964
Naissance dans les îles Vestmann